Tschanow ist der Familienname folgender Personen:

 Amalbek Tschanow (* 1943), kasachischer Politiker
 Wiktor Tschanow (1959–2017), sowjetischer Fußballspieler
 Wjatscheslaw Wiktorowitsch Tschanow (* 1951), sowjetischer Fußballspieler